Эрвас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Занимает площадь 59,78 км². Население — 4156 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 123 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Hervás 
 Web de Hervás 
 Web no oficial de Hervás 
 Portal Web de Hervás 
 Portal Web sobre Los Conversos
 Radio Hervás On-line + Noticias y archivo

Муниципалитеты Касереса